Winnie – ipocoristico del nome proprio di persona inglese Winifred
Winnie – unincorporated community della Virginia
Winnie – census-designated place del Texas
Winnie – film per la televisione statunitense del 1988 diretto da John Korty
Winnie – film del 2011 diretto da Darrell Roodt